Gaius Fabius Pictor är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Fabius Pictor (konstnär), romersk konstnär
 Gaius Fabius Pictor (konsul 269 f.Kr.), romersk politiker